Андрей Анкудинов:
 Анкудинов, Андрей Львович (род. 1957) — советский и российский композитор и продюсер.
 Анкудинов, Андрей Робертович (род. 1962) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Анкудинов, Андрей Евгеньевич (род. 1991) — российский хоккеист.